Пвани () — одна из 30 областей Танзании. Площадь составляет 32 407 км², по переписи 2012 года её население составило 1 098 668 человек. Административный центр — город Кибаха.

География 
Область расположена в восточной части страны. Граничит с областью Танга (на севере), Линди (на юге), Морогоро (на западе), городом Дар-эс-Салам (на востоке). На востоке также омывается водами Индийского океана. В состав области входит довольно крупный остров Мафия. Слово «pwani» в переводе с суахили означает «побережье».

Административное деление 

В административном отношении делится на 6 округов:
 Багамойо: 9 842 км²
 Кибаха: 1 812 км²
 Кисараве: 4 464 км²
 Руфиджи: 13 339 км²
 Мкуранга: 2 432 км²
 Мафия: 518 км²

Примечания 

Области Танзании